Mahan kan syfta på följande:

 Alfred Thayer Mahan, amerikansk sjömilitär och författare

Geografi

Antarktis 

 Mount Mahan,

Iran 

 Māhān, ort, Kerman, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar